Десятая симфония:
 Симфония № 10 (Бетховен), наброски
 Симфония № 10 (Брайан), 1953—1954
 , 1855—1876
 Симфония № 10 (Вайнберг), 1968
 , 1952—1953
 Симфония № 10 (Гайдн), 1757—1761
 , ок. 1774
 , 2011—2012
 Симфония № 10 (Дайамонд), 1987—2000
 , 2013
 Симфония № 10 (Малер), 1910, неоконченная
 , 1960
 Симфония № 10 (Моцарт), 1770
 , 1926—1927
 Симфония № 10 (Петтерссон), 1970—1972
 Симфония № 10 (Руббра), 1970—1972
 , 1988
 Симфония № 10 (Фишер), 1976—1977
 Симфония № 10 (Шостакович), до 1953
 , 1828, наброски
  «Американская муза», 1976
 , 1997—2000
 Симфония № 10 (Хованесс), 1959
 Симфония № 10 (Хольмбоэ), 1970—1972

 010